Watson-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Watson-Gletscher (Antarktika) in der Britannia Range
 Watson-Gletscher (Alaska), Vereinigte Staaten